Желябовское сельское поселение — муниципальное образование
 Желябовское сельское поселение в Нижнегорском муниципальном районе Республики Крым
 сельское поселение Желябовское в Устюженском муниципальном районе Вологодской области